Вербена:
 Вербе́на () — род растений семейства вербеновые; содержит 124 вида.
 Вербена — советский короткометражный фильм 1988 года режиссёра и сценариста Алексея Дмитриева.